Известно два оксида кремния:

 Моноксид кремния SiO
 Диоксид кремния SiO2

Оксиды кремния